I5, i5, I 5 eller I-5 kan avse:

Intel Core i5 – en processorfamilj från Intel.
i5/OS – ett minidatoroperativsystem från IBM.
 I-5 – en väg på USA:s västkust, se Interstate 5
 I 5 – en tidigare benämning på Andra livgrenadjärregementet åren 1816–1927.
 I 5 – en tidigare benämning på Jämtlands fältjägarregemente åren 1928–1984, 1990–1997 och 2000–2004.